Šabanović ist der Familienname folgender Personen:

 Halid Šabanović (* 1999), bosnischer Fußballspieler
 Samel Šabanović (* 1983), montenegrinischer Fußballspieler